Dies ist eine Liste der Sprachen beim Eurovision Song Contest seit der ersten Ausgabe 1956 in den Finals und, seit 2004, in den Halbfinals.

Regeländerungen 

Zwischen 1956 und 1965 gab es keine Regeln für die Sprachen, in denen ein Lied gesungen werden konnte.

Zwischen 1966 und 1972 mussten die Lieder in einer der Amtssprachen eines Landes gesungen werden.

Zwischen 1973 und 1976 durfte der Song wieder in jeder beliebigen Sprache gesungen werden.

Ab 1977 mussten die Teilnehmer die Lieder wieder in der Landessprache singen. Die Sprachenregel galt bis zum ESC 1998. Da Deutschland und Belgien 1977 ihre Beiträge vor Inkrafttreten der Regelung bereits fertiggestellt hatten, durften die beiden Lieder auf Englisch vorgetragen werden. Viele Beiträge, die in Amtssprache gesungen wurden, verfügten über einen englischsprachigen Titel.

Ab 1999 durften die Sprachen wieder frei ausgewählt werden. Seitdem gab es einige Songs, die sowohl in der Landessprache, als auch in einer anderen Sprache gesungen wurden.

Wissenswertes 
Aserbaidschan ist das einzige Land beim ESC (Stand: 2019), das bisher keinen Beitrag hat, welches komplett oder teilweise auf der Landessprache gesungen wurde.

Eine häufige Sprachkombination ist das Singen eines Liedes in einer Amtssprache, sowie der englischen Sprache.

Die belgischen Beiträge der Jahre 2003 „Sanomi“ und 2008 „O Julissi“, sowie der niederländische Beitrag „Amambanda“ aus dem Jahr 2006 wurden in einer Konstruierten Sprache gesungen.

Das Lied A-Ba-Ni-Bi wurde 1978 in einer hebräischen Form der B-Sprache gesungen.

Der Beitrag mit den meisten Sprachen war „It's Just a Game“, von den Bendik Singers für Norwegen beim 1973. Er wurde auf Englisch und Französisch vorgetragen, mit Texten auf Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Deutsch, Irisch, Serbokroatisch, Hebräisch, Finnisch, Schwedisch und Norwegisch.

Bulgariens Beitrag im Jahr 2012, „Love Unlimited“ hat einen bulgarischen Text, mit Sätzen auf Türkisch, Griechisch, Spanisch, Serbokroatisch, Französisch, Romani, Italienisch, Aserbaidschanisch, Arabisch und Englisch.

Sprachen und ihr erstes Auftreten

Sieger nach Sprachen 
Die Songs wurden in die Sprachen unterteilt, welche im Großteil des Songs gesungen wurde.

Name des Contests in den Amtssprachen

Einzelnachweise 

 
 
 
 
 

Eurovision Song Contest
Liste (Sprache)